Амос Покорный ( , ,  — , ) — чешский шахматист и шахматный журналист, мастер.

Серебряный призер чемпионатов Чехословакии 1923 и 1933 гг., бронзовый призер чемпионатов Чехословакии 1925 и 1929 гг.

В составе сборной Чехословакии участник трёх официальных и одной неофициальной шахматных олимпиад.

Участник ряда крупных международных соревнований.

С 1927 года вел шахматный отдел в газете «Lidové noviny» («Народные новости»), а также радиопередачи на шахматную тему. Написал несколько книг о шахматах. Самая известная — «Pět hodin šachu» («Пять часов шахматам»), вышедшая в год смерти автора.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Покорного  в базе Chessgames
 Личная карточка А. Покорного  на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии